Vărădia se poate referi la:

 :
 Vărădia de Mureș, colocvial: Totvărădia (, ), localitate în județul Arad, reședința comunei cu același nume
 Vărădia (), localitate în județul Caraș-Severin, reședința comunei cu același nume

Toponime românești